Die Fußball-Bundesliga 2001/2002 war die zwölfte Spielzeit der Fußball-Bundesliga der Frauen. Der 1. FFC Frankfurt wurde zum dritten Mal Deutscher Meister.

Der Saisonverlauf 
Ernsthaftester Verfolger des 1. FFC Frankfurt war der 1. FFC Turbine Potsdam, der die ersten sechs Spiele gewinnen konnte, während Frankfurt durch ein 0:0 beim FFC Brauweiler Pulheim dahinter lag. Zum Ende der Hinrunde verlor Potsdam unerwartet zwei Heimspiele in Folge gegen den SC 07 Bad Neuenahr und den SC Freiburg. Als die Potsdamerinnen Anfang Dezember vor 800 Zuschauern in Frankfurt klar mit 1:4 verloren, war die Meisterschaft praktisch entschieden. Bis zum Ende der Saison verlor der 1. FFC Frankfurt kein weiteres Spiel und wurde mit 14 Punkten Vorsprung vor dem 1. FFC Turbine Potsdam und dem FCR 2001 Duisburg Deutscher Meister. Der FC Bayern München erreichte einen guten vierten Platz. Der FSV Frankfurt verbesserte sich auf Platz fünf. Bemerkenswert auch der sechste Platz des Aufsteigers SC Freiburg. Die Teams auf den weiteren Plätzen konnten sich frühzeitig von der Abstiegszone entfernen. Aufsteiger Hamburger SV und der 1. FC Saarbrücken, der schon in der vorangegangenen Saison auf Platz 12 landete, mussten absteigen. Die Hamburgerinnen verloren die ersten 14 Spiele und holten dann in den letzten acht Spielen acht Punkte und gab damit zumindest die Rote Laterne ab.

Der 1. FFC Frankfurt qualifizierte sich damit für den UEFA Women’s Cup. Der Hamburger SV stieg in die Regionalliga Nord, der 1. FC Saarbrücken in die Regionalliga Südwest ab. Die beiden Plätze nahmen in der Saison 2002/03 Tennis Borussia Berlin und der TuS Niederkirchen ein, die sich in der Aufstiegsrunde durchsetzten.

Abschlusstabelle 

|-style="background:#ccffcc;"
|1.||align="left"|1. FFC Frankfurt (M/P)||22||18|| 4|| 0||65:17||+48||58
|- 
|2.||align="left"|1. FFC Turbine Potsdam||22||14|| 2|| 6||56:23||+33||44
|- 
|3.||align="left"|FCR 2001 Duisburg  ||22||14|| 2|| 6||61:34||+27||44
|- 
|4.||align="left"|Bayern München||22||12|| 4|| 6||59:38||+21||40
|- 
|5.||align="left"|FSV Frankfurt||22||11|| 6|| 5||48:29||+19||39
|- 
|6.||align="left"|SC Freiburg (N)||22||11|| 2|| 9||30:34||−4||35
|- 
|7.||align="left"|FFC Brauweiler Pulheim||22||10|| 3|| 9||37:27||+10||33
|- 
|8.||align="left"|FFC Heike Rheine||22|| 6|| 9|| 7||34:34||0||27
|- 
|9.||align="left"|SC 07 Bad Neuenahr||22|| 6|| 4||12||24:51||−27||22
|- 
|10.||align="left"|WSV Wolfsburg||22|| 5|| 2||15||26:52||−26||17
|-style="background:#ffcccc;"
|11.||align="left"|Hamburger SV (N)||22|| 2|| 2||18||16:62||−46||8
|-style="background:#ffcccc;"
|12.||align="left"|1. FC Saarbrücken||22|| 2|| 2||18||16:71||−55||8
|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistiken 
Beste Torschützin der Saison wurde Conny Pohlers vom 1. FFC Turbine Potsdam mit 27 Toren vor Melanie Hoffmann vom FCR 2001 Duisburg. Beim 8:2 über den 1. FC Saarbrücken schoss Pohlers allein sechs Tore. Im Vergleich zur Vorsaison (3,7 Tore pro Spiel) war die Torausbeute mit 3,6 Toren pro Spiel nur wenig niedriger.

Torschützenliste

Zuschauer 

Die Zuschauerzahlen erreichten einen neuen Rekord seit Einführung der eingleisigen Frauen-Bundesliga, obwohl es nur eine geringe Steigerung gab. 294 Zuschauer besuchten im Schnitt die Spiele (2000/01: 273). Insgesamt sahen 38.996 die 132 Partien. Die meisten Zuschauer waren es beim Frankfurter Derby zwischen dem 1. FFC und dem FSV (1.400). Das Spiel 1. FC Saarbrücken gegen FFC Heike Rheine sahen nur 70 Zuschauer.

Die Meistermannschaft

Aufstiegsrunde 
Die grün markierten Vereine schafften den Aufstieg.

|- style="background:#ccffcc;"
|1.||align="left"|Tennis Borussia Berlin||4||4||0||0||13:3||+10||12
|- style="background:#ccffcc;"
|2.||align="left"|TuS Niederkirchen||4||3||0||1||9:6||+3||9
|- 
|3.||align="left"|SpVgg Oberaußem-Fortuna||4||2||0||2||14:7||+7||6
|- 
|4.||align="left"|SV Victoria Gersten||4||1||0||3||9:11||−2||3
|- 
|5.||align="left"|1. FC Nürnberg||4||0||0||4||1:19||−18||0
|}

Weblinks 
 Seite des DFB zur Saison 2001/02

2001/02
Fußballsaison 2001/02